Мальовни́ча ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Мальовнича вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Мальовнича вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Мальовнича вулиця — вулиця в місті Київ.
 Мальовнича вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Мальовнича вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Мальовнича вулиця — вулиця у місті Черкаси

Вулиці